Franciaország
Fiano, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében

 Olaszország
Ferrere, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében